Morone ist der Familienname folgender Personen:
 Domenico Morone (~1442–~1517), italienischer Maler
 Francesco Morone (1470/2–1529), italienischer Maler
 Franco Morone (* 1956), italienischer Gitarrist, Komponistin, Arrangeur und Journalist
 Giovanni Morone (1509–1580), italienischer Kardinalbischof und Kirchenpolitiker, Konzilslegat und -präsident

Morone bezeichnet:
 Morone (Gattung), eine Gattung der Wolfsbarsche
 Morone (Rebsorte), eine Rebsorte

Siehe auch:
 Moroni